Знесіння (місцевість, Львів)
 Знесіння (місцевість, Перемишль)